Ouvéa – wyspa w archipelagu Wysp Lojalności (Nowa Kaledonia)
 Ouvéa – miasto na wyspie Ouvéa
 Ouvéa – rdzenni mieszkańcy wyspy Ouvéa

Zobacz też 
 Uvea (ujednoznacznienie)